Beauharnais je priimek več oseb:
 Alexandre de Beauharnais, francoski general
 Eugène de Beauharnais, francoski general